Varginha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Varginha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais